Il gruppo della rhönite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della saffirina.

Minerali del gruppo della rhönite 
 Dorrite
 Høgtuvaite
 Makarochkinite
 Rhönite
 Serendibite
 Welshite

Bibliografia 
 

rhönite